Fata – creatura leggendaria che popola le fiabe e alcuni miti
 FATA (Federally Administered Tribal Areas, Aree tribali di amministrazione federale) – suddivisione amministrativa del Pakistan
 FATA (Fibre channel ATA) –  tecnologia informatica applicata sui dischi rigidi

Persone
 Drew Fata – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Rico Fata – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano, fratello di Drew

Pagine correlate
 Fata Morgana